O evento individual feminino do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputado no Ginásio de Usos Múltiplos, em Guadalajara com 34 atletas de 16 países.

Medalhistas

Cabeças-de-chave 

  (Campeã)
  (Quartas de final)
  (Final)
  (Semifinal)

   (Semifinal)
  (Quartas de final)
  (Quartas de final)
  (Terceira rodada)

Resultados

Finais

Chave superior

Seção 1

Seção 2

Chave inferior

Seção 3

Seção 4 

Eventos do badmínton nos Jogos Pan-Americanos de 2011
Badmínton feminino nos Jogos Pan-Americanos